Division 1 i innebandy för damer 1993/1994 var Sveriges högsta division i innebandy för damer för säsongen 1993/1994, och innebar att Sverige fick ett nationellt seriespel på damsidan. Division 1 bestod av sex serier (norra, nordvästra, västra, östra, sydvästra och södra) som vardera bestod av 8 lag. De två främsta i varje serie gick vidare till SM-slutspel, medan de två sämsta i varje serie flyttades ner och lag 8. Sjöstads IF blev svenska mästare efter finalseger mot Balrog IK med 2-1 i matcher.

Sluttabeller

Division 1 norra
Lag 1–3: Slutspel.Lag 8–10: Nedflyttade.

Division 1 nordvästra
Lag 1–2: Slutspel.Lag 8–10: Nedflyttade.

Division 1 västra
Lag 1–2: Slutspel.Lag 8–10: Nedflyttade.

Division 1 östra
Lag 1–3: Slutspel.Lag 8–10: Nedflyttade.

Division 1 sydvästra
Lag 1–3: Slutspel.Lag 8–10: Nedflyttade.

Division 1 södra
Lag 1–3: Slutspel.Lag 8–10: Nedflyttade.

SM-slutspel

Åttondelsfinaler
5 februari 1994: Storvreta IBK-Hagsätra IBK 0-2
5 februari 1994: Hindås IBK-Sjöstads IF 3-4
5 februari 1994: IBK Sundsvall-IBK Lockerud 3-5
5 februari 1994: Warbergs IC 85-Växjö Östra IK 2-1 (sudden death)
5 februari 1994: Kristinebergs AIS-Balrog IK 3-4
5 februari 1994: VK Rasket-IBF Falun 4-3
5 februari 1994: KFUM Örebro-Skellefteå IBK 4-2
5 februari 1994: Jönköpings IK-Pixbo IBK 3-4
12 februari 1994: Hagsätra IBK-Storvreta IBK 1-4
12 februari 1994: IBK Lockerud-IBK Sundsvall 6-1 (IBK Lockerud vidare med 2-0 i matcher)
12 februari 1994: IBF Falun-VK Rasket 3-4 (sudden death, VK Rasket vidare med 2-0 i matcher)
12 februari 1994: Skellefteå IBK-KFUM Örebro 3-0
12 februari 1994: Pixbo IBK-Jönköpings IK 5-3 (Pixbo IBK vidare med 2-0 i matcher)
12 februari 1994: Växjö Östra IK-Warbergs IC 9-2
12 februari 1994: Balrog IK-Kristinebergs AIS 5-2 (Balrog IK vidare med 2-0 i matcher)
12 februari 1994: Sjöstads IF-Hindås IBK 6-0 (Sjöstads IF vidare med 2-0 i matcher)
13 februari 1994: Skellefteå IBK-KFUM Örebro 0-2 (KFUM Örebro vidare med 2-1 i matcher)
13 februari 1994: Hagsätra IBK-Storvreta IBK 3-1 (Hagsätra IBK vidare med 2-1 i matcher)
13 februari 1994: Växjö Östra IK-Warbergs IC 9-3 (Växjö Östra IK vidare med 2-1 i matcher)

Kvartsfinaler
19 februari 1994: Växjö Östra IK-IBK Lockerud 2-8
19 februari 1994: Balrog IK-KFUM Örebro 3-2
19 februari 1994: VK Rasket-Pixbo IBK 1-2
19 februari 1994: Hagsätra IBK-Sjöstads IF 4-2
19 februari 1994: Pixbo IBK-VK Rasket 5-4 (sudden death, Pixbo IBK vidare med 2-0 i matcher)
26 februari 1994: Sjöstads IF-Hagsätra IBK 2-1 (sudden death)
26 februari 1994: KFUM Örebro-Balrog IK 0-4 (Balrog IK vidare med 2-0 i matcher)
26 februari 1994: IBK Lockerud-Växjö Östra IK 8-3 (IBK Lockerud vidare med 2-0 i matcher)
27 februari 1994: Sjöstads IF-Hagsätra IBK 3-1 (Sjöstads IF vidare med 2-1 i matcher)

Semifinaler
19 mars 1994: Balrog IK-IBK Lockerud 8-2
19 mars 1994: Pixbo IBK-Sjöstads IF 2-3 (sudden death)
26 mars 1994: IBK Lockerud-Balrog IK 1-3
26 mars 1994: Sjöstads IF-Pixbo IBK 2-1 (Sjöstads IF vidare med 2-0 i matcher)

Finaler
9 april 1994: Balrog IK-Sjöstads IF 3-2 (sudden death)
16 april 1994: Sjöstads IF-Balrog IK 2-1
17 april 1994: Sjöstads IF-Balrog IK 3-2 (sudden death, Sjöstads IF svenska mästarinnor med 2-1 i matcher)

Källor
Svenska innebandyförbundets webbplats, läst 1 juni 2015
Svenska innebandyförbundets webbplats, läst 1 juni 2015
Svenska innebandyförbundets webbplats, läst 1 juni 2015
Svenska innebandyförbundets webbplats, läst 1 juni 2015
Svenska innebandyförbundets webbplats, läst 1 juni 2015
Svenska innebandyförbundets webbplats, läst 1 juni 2015
Svenska innebandyförbundets webbplats, läst 1 juni 2015

Externa länkar

Sport i Sverige 1993
Sport i Sverige 1994
1993
Innebandysäsongen 1993/1994